hafciarka – kobieta zajmująca się zawodowo wykonywaniem haftów 
 hafciarka – maszyna haftująca